Ulica Garncarska w Kole
 Ulica Garncarska w Krakowie
 Ulica Garncarska we Wrocławiu

Garncarska